Киевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Киевское сельское поселение — входит в Крымский район

Ростовская область
 Киевское сельское поселение — входит в Кашарский район
 Киевское сельское поселение — входит в Ремонтненский район

Северная Осетия 
 Киевское сельское поселение — входит в Моздокский район

Тюменская область
 Киевское сельское поселение — входит в Ялуторовский район